Hollington est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Richard Hollington, homme politique américain

Prénom
Hollington Tong (1887-1971), journaliste et diplomate chinois

Toponyme

Hollington, banlieue d'Hastings dans le Sussex de l'Est
Hollington, village du Derbyshire
Hollington (aussi Highclere), village du Hampshire
Hollington, village du Staffordshire
Hollington Wood, section d'une forêt ancienne près d'Emberton, Buckinghamshire

Homonymie de toponyme